Андреа Сестіні-Главачкова і Пен Шуай були чинними чемпіонками, але Сестіні-Главачкова цього разу вирішила взяти участь у турнірі в Брисбені, а Пен вирішила того року не брати участі.

Ірина-Камелія Бегу і Сімона Халеп виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбора Крейчикова і Катерина Сінякова з рахунком 1–6, 6–1, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

WTA Shenzhen Open
2018, парний розряд